Табу — неприпустимі дії.
 Похідні поняття на позначення чогось забороненого:
 Табу — японська кінострічка 2012-го року
 Табу — португало-французька кінострічка 1999-го року

 Табу — івуарійське місто на атлантичному узбережжі.